Teleki (Somogy), een plaats in Hongarije
Teleki, een Hongaars adelsgeslacht
József Teleki (1790-1855), jurist
Géza Teleki (1843-1913), politicus
Sámuel Teleki (1845-1916), ontdekkingsreiziger
Pál Teleki (1879-1941), politicus en geograaf
Géza Teleki (1943-2014), antropoloog